John Seigenthaler ist der Name folgender Personen:
 John Seigenthaler senior (1927–2014), US-amerikanischer Journalist und Buchautor
 John Seigenthaler junior (* 1955), US-amerikanischer Nachrichtensprecher und Korrespondent